Fuse — видеоигра в жанре кооперативного шутера от третьего лица для четырёх игроков, разработанная Insomniac Games и изданная Electronic Arts для PlayStation 3 и Xbox 360. Игра была анонсирована как Overstrike до того, как в августе 2012 года был проведён ребрендинг. Игра была выпущена 28 мая 2013 года в Северной Америке, 30 мая 2013 года в Австралии и 31 мая 2013 года в Европе. Fuse стал коммерческим провалом для Electronic Arts.

Игровой процесс 
Fuse — экшн-игра, в которой есть кооператив для четырёх игроков и выбор оружия, похожего на те, которые широко представлены в эксклюзивных для PlayStation сериях Insomniac Games Ratchet & Clank и Resistance. У каждого персонажа есть своё собственное мощное уникальное оружие с запалом, которое может помочь другим игрокам в игровом процессе. Например, оружие Далтона — это магический щит, который может поглощать пули, а его вторичный огонь может отбрасывать пули обратно к врагам, убивая их. Первые официальные скриншоты показали, что Fuse — это экшн от третьего лица с механикой стрельбы из укрытия. У персонажей также есть дерево навыков, которое может быть улучшено по мере повышения игроком своего уровня. Игра также включает в себя режим орды под названием Echelon, аналогичный тому, что был в Gears of War.

Оценки 
Игра получила смешанные отзывы, согласно сайту агрегации отзывов Metacritic.

Примечания 

Шутеры от третьего лица
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры, разработанные Insomniac Games